Francesco Bellavista Caltagirone (1939-), imprenditore;
 Francesco Gaetano Caltagirone (1943-), imprenditore e Cavaliere del lavoro.